Äskegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äskegölen, Småland, sjö i Nybro kommun, 
Äskegölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Äskgöl
Äskegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn